Bukač může být:

 bukač – české jméno pro několik rodů brodivých ptáků z čeledi volavkovitých
 fanfrnoch – též bukač, starodávný český lidový rytmický hudební nástroj, původem z Chodska

příjmení
 František Bukač (* 1944) – český fotbalista
 Irena Bukačová (* 1949) – česká historička, publicistka a překladatelka
 Luděk Bukač (1935–2019) – československý hokejista a pedagog
 Radek Bukač (* 1981) – český fotbalista

Externí odkazy